Gun Hill Road – strada del Bronx, New York
 Gun Hill Road – film del 2011 diretto da Rashaad Ernesto Green e ambientato nel Bronx
 Gun Hill Road – stazione della metropolitana di New York della linea IRT White Plains Road
 Gun Hill Road – fermata della metropolitana di New York della linea IRT Dyre Avenue